Unión Patriótica ha sido el nombre dado a varios partidos políticos diferentes:

 Unión Patriótica (Chile)
 Unión Patriótica (Colombia)
 Unión Patriótica (Costa Rica)
 Unión Patriótica (España)
 Unión Patriótica (Letonia)
 Unión Patriótica (Liechtenstein)
 Unión Patriótica (Panamá)
 Unión Patriótica (Uruguay)